Вукан Диневски (Гостивар, 22. април 1927 — Скопље, 27. септембар 2006) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1958. || Мис Стон || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Кота 905 || /
|-
| 1962. || Обрачун || Мирко (као Вукан Диневски)
|-
| 1963. || Десант на Дрвар || Рањеник који се панично боји авиона (као Вукан Диневски)
|-
| 1966. || До победе и даље || /
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба || /
|-
| 1967. || Дивљина ТВ филм || /
|-
| 1968. || Брат доктора Хомера || /
|-
| 1968. || Вук са Проклетија || /
|-
| 1968. || Лудиот и калугерицата ТВ филм || /
|-
| 1969. || Република у пламену || Сулејман Али (као Вукан Диневски)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Цена града || Иван
|-
| 1971. || Жеђ || /
|-
| 1971. || Црно семе || /
|-
| 1971. || Македонски део пакла || Бугарски официр(као Вукан Диневски)
|-
| 1972. || Вртлог ТВ филм || Иследникот (као Вукан Диневски)
|-
| 1973. || Залез зад езерската земја ТВ серија || Василије 2
|-
| 1973. || Смилевскиот конгрес ТВ филм || Славејко Арсов (као Вукан Диневски)
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1975. || Зар и ти, Сотире? ТВ филм || /
|-
| 1975. || Парадоксот на Диоген ТВ филм || Обвинителот (као Вукан Диневски)
|-
| 1976. || Војвода Спиро Црне ТВ филм || /
|-
| 1977. || Дождовито сонце ТВ филм || /
|-
| 1979. || Курирот на Гоце Делчев ТВ серија || Аџи Сабри
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || Ајредин
|-
| 1983. || Записник ТВ филм || /
|-
| 1984. || Јуначко колено ТВ серија || /
|-
| 1984. || Комедијанти ТВ серија || Тома
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Јазол || Бугарски пуковник(као Вукан Диневски)
|-
| 1986. || Состојба пред инфаркт ТВ филм || /
|-
| 1986. || Климент Охридски ТВ филм || Епископот Георгиос (као Вукан Диневски)
|-
| 1988. || Марика лета со авион ТВ филм || /
|-
| 1989. || Цвеке на карпата ТВ филм || Докторот
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1988.-1993. || Еурека ТВ серија || Хипократ
|-
| 1992. || Хераклеа по вторпат ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1927.
Умрли 2006.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Гостиварци